Birnfeld ist ein Ortsname:

 Birnfeld (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Birnfeld (Stadtlauringen), Ortsteil des Marktes Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt, Bayern